Pontécoulant ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Australe, östlich des Kraters Hagecius.
Der Kraterrand ist erodiert mit ausgeprägten, mehrfachen Terrassierungen, das Kraterinnere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Philippe Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant, offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pontécoulant auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)